Подкрај може бити:

 Подкрај (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Подкрај (Травник), насеље у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Поткрај (Ајдовшчина), Словенија